Ге́нрих Ка́рлович Моска́тов (род. , ) — советский и российский учёный в области надёжности и безопасности адаптивных систем управления летательными и глубоководными аппаратами, заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Биография 
Окончил механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (1957) и аспирантуру МАИ (кафедра систем автоматического и интеллектуального управления летательными аппаратами).

С 1971 года работает в судостроительной отрасли: главный научный сотрудник, начальник отдела аспирантуры и докторантуры, научный консультант ФГУП «ЦНИИ «Центр». 

Доктор технических наук, профессор, преподаёт в МИРЭА с 1990 года. Действительный член Российской академии космонавтики и Дирижабельной ассоциации Соединенного Королевства .

Награды и звания 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998)
 Почётный судостроитель (2004)
 Награждён медалями

Библиография 
 Список трудов Г. К. Москатова в каталоге Российской национальной библиотеки

Примечания 

Преподаватели РТУ МИРЭА